1973 — одна́ ты́сяча девятьсо́т семьдеся́т три — может означать:

 1973 — натуральное число между 1972 и 1974.
 1973 год — невисокосный год григорианского календаря.
 Резолюция Совета Безопасности ООН 1973 — о ситуации в Ливии, принятая Советом Безопасности ООН 17 марта 2011 года.

В астрономии 
 NGC 1973 — голубая отражающая туманность в созвездии Орион, в половине градуса к северо-востоку от Туманности Ориона.

В литературе 
 1973 год в литературе

В искусстве 
 1973 год в кино
 1973 год в театре
 1973 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1973 год в музыке
 1973 (альбом) — студийный альбом голландского дарк-эмбиент-проекта Seirom.

В науке 
 1973 год в науке